

Sigle 
 Union for Reform Judaism  – organizzazione ebraica

Codici 
 URJ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Uraj (Russia)
 urj – codice ISO 639-5 delle lingue uraliche